Лауш може да се односи на:
 Лауш (Бања Лука), градско насеље Бање Луке
 Лауш (филм), документарно-играни филм о животу Жарка Лаушевића